Lebert är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Benjamin Lebert (född 1982), tysk författare
 Hermann Lebert (1813–1878), tysk medicinare
 Sigmund Lebert (1821–1884), tysk musikpedagog

Tyska efternamn